Haderthauer ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Haderthauer (* 1962), deutsche Juristin und Politikerin der CSU
 Hubert Haderthauer (1956–2021), deutscher Psychiater und Landgerichtsarzt

Siehe auch:
 Haberhauer